«Байконур» () — 5-я станция Алма-Атинского метрополитена. Расположена на линии А, между станциями «Абая» и «Театр имени Мухтара Ауэзова».

Станция расположена под проспектом Абая между улицами Масанчи и Байтурсынова.

История 
Открытие станции произошло 1 декабря 2011 года в составе первого пускового участка Алматинского метрополитена «Райымбек батыра» — «Алатау».

Вестибюли и пересадки 
Входы-выходы в подземный вестибюль расположены вдоль улицы Байтурсынова на юго-восточном и юго-западном пересечении с проспектом Абая в Бостандыкском районе города. Юго-восточный вход оборудованным двухленточным эскалатором высотой подъёма 6,0 м, длиной 12,0 м.

Техническая характеристика 
Пилонная трёхсводчатая станция глубокого заложения (глубина 20 м) с междупутьем 18,1 м. Состоит из трёх залов — центрального и двух боковых, которые образуют общую островную платформу шириной 15,2 м и длиной 104 м. Спуск-подъём на станцию по эскалаторам (4 ленты) высотой подъёма 20,0 м, длиной 40,0 м.

Архитектура и оформление 

Дизайн станции в стиле хай-тек связан с космодромом Байконур. Для отделки стен использована облицовка металлическими панелями голубого и светло-серого цветов. Пол выложен гранитом серого цвета. В торце платформенного участка установлено рекламно-информационное табло «видеостена», собранное из 16 светодиодных дисплеев.

Ближайшие объекты 
 Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака
 Центральный стадион
 ТЦ «Promenade»
 КазНТУ им. Сатпаева
 Алматинский университет энергетики и связи
 Казахская академия спорта и туризма

Строительство станции 
Ниже представлены наиболее значимые события:
 Январь 2006 года — сбойка левого перегонного тоннеля со стороны станции «Театр им. Ауэзова».
 Июнь 2006 года — сбойка правого перегонного тоннеля со стороны станции «Театр им. Ауэзова».
 2007 год — начало сооружения наклонного хода.
 Январь 2008 года — метростроители прошли 5—10 метров наклонного хода. Сроки срываются из-за того, что уже 3 месяца нет металлических тюбингов.
 Апрель 2008 года — сбойка правого перегонного тоннеля со стороны станции «Абая».
 Май 2008 года — началось строительство венткиосков. 20 мая началось раскрытие станции.
 Июль 2008 года — сбойка левого перегонного тоннеля со стороны станции «Абая». Строительство тоннелей первой очереди завершено.
 Апрель 2010 года — проводятся работы по сооружению вестибюля, основной обделки среднего станционного тоннеля, внутренних конструкций платформенной части, а также прокладке инженерных сетей. Во втором полугодии планируется монтаж эскалаторов.

Примечания

Ссылки 
 «Байконур» на официальном сайте Алматинского метрополитена 

Первая линия Алма-Атинского метрополитена
Колонные станции глубокого заложения
Станции Алма-Атинского метрополитена